Одноро́бовский либо Одноробовско́й Первый сельский совет либо Одноро́бовский поселко́вый сове́т — входил до 2020 года в состав Золочевского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находился в посёлке Одноробовка (не путать с соседним селом Одноробовка).

История 
 1924 — дата образования данного сельского Совета депутатов трудящихся из ... волости бывшего Богодуховского уезда Харьковской губернии, ликвидированной в 1925 году, Украинской Советской Социалистической Республики.
 С 1924 года — в составе Золочевского района Ахты́рского о́круга, с февраля 1932 — в Харьковской области УССР.
 До 1925 года центром Ивашковского сельсовета были Ивашки (Иванки), ныне входящие в Одноробовский Первый сельсовет; в 1925 сельсовет был переведён из Ивашков в Конгрессовку, входившую в тот же Золочевский район и Ахтырский) округ; сейчас он называется Александровским.
 В начале 1990-х совет назывался "Одноробовский Совет народных депутатов".
 После 17 июля 2020 года в ходе административно-территориальной «реформы» по новому делению Харьковской области данный Одноробовский поселковый совет вместе с Золочевским районом был упразднён; входящие в него населённые пункты и его территории присоединены к Золочевской (?) территориальной общине Богодуховского (?) района.
 Данный сельсовет (поссовет) просуществовал 96 лет.

Населённые пункты совета 
 посёлок Одноро́бовка
 село Ба́сово
 село Ивашки́
 село Перо́вское

Примечания 

Местные советы (Золочевский район)